Martin Tomášek (né le  à Bílovec en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur

En club 
Martin Tomášek commence sa carrière professionnelle au HC Vítkovice en Extraliga lors de la saison 1997-1998. Il reste cinq saisons dans l'élite tchèque avant de partir en Superliga russe dans le club du Sibir Novossibirsk. Après une saison en Russie, il retourne à Vítkovice pour cinq saisons. Durant cette période, il est prêté au club slovaque du HK ŠKP Poprad puis en 1.liga au HC Slezan Opava et au HC Sareza Ostrava. En 2008, il signe au MHk 32 Liptovský Mikuláš. Il reste deux saisons dans l'élite slovaque, avant de s'engager avec les Gothiques d'Amiens.

Au niveau international 
Il représente la République tchèque lors du Championnat d'Europe junior de hockey sur glace en 1996 qui s'est déroulé à Oufa en Russie. Les Tchèques ont terminé  du tournoi.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998 || HC Vítkovice || Extraliga || 10 || 1 || 0 || 1 || 2 || 9 || 0 || 4 || 4 || 27
|-
| 1998-1999 || HC Vítkovice || Extraliga || 10 || 2 || 1 || 3 || 12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1999-2000 || HC Vítkovice || Extraliga || 45 || 5 || 4 || 9 || 47 || 4 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2000-2001 || HC Vítkovice || Extraliga || 49 || 8 || 15 || 23 || 32 || 9 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2001-2002 || HC Vítkovice || Extraliga || 39 || 8 || 5 || 13 || 22 || 13 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2002-2003 || Sibir Novossibirsk || Superliga || 47 || 3 || 10 || 13 || 77 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2003-2004 || HC Vítkovice || Extraliga || 51 || 15 || 13 || 28 || 64 || 6 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
|rowspan="2"| 2004-2005 || HC Vítkovice ||Extraliga || 43 || 1 || 1 || 2 || 24 || 12 || 0 || 1 || 1 || 16
|-
|HC Slezan Opava ||1.liga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || HC Vítkovice ||Extraliga || 45 || 5 || 5 || 10 || 30 || 12 || 0 || 1 || 1 || 16
|-
| 2005-2006 || HK ŠKP Poprad ||Extraliga || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || 15 || 3 || 3 || 6 || 22
|-
|rowspan="2"| 2006-2007 || HC Vítkovice ||Extraliga || 50 || 3 || 5 || 8 || 38 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|HC Sareza Ostrava ||1.liga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2007-2008 || HC Vítkovice ||Extraliga || 51 || 8 || 3 || 11 || 46 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || MHk 32 Liptovský Mikuláš ||Extraliga || 49 || 15 || 14 || 29 || 103 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || MHk 32 Liptovský Mikuláš ||Extraliga || 41 || 13 || 16 || 29 || 66 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2010-2011 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus ||26||15||22||37||32||9||3||5||8||20
|-
| 2010-2011 || Amiens || CdF ||2||4||3||7||0|| || || || ||
|-
| 2010-2011 || Amiens || CdL ||6||4||3||7||8||2||0||0||0||4
|-
| 2011-2012 || Amiens || Ligue Magnus ||25||13||11||24||20||10||4||10||14||16 
|- 
| 2011-2012 || Amiens || CdF ||4||4||0||4||0|| || || || ||
|- 
| 2011-2012 || Amiens ||CdL ||6||2||3||5||6||4||0||4||4||0
|-
| 2012-2013 || HC Baník Karviná || 2.liga || 3 || 2 || 7 || 9 || 0 || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 22 || 19 || 26 || 45 || 20 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2013-2014 || VEU Feldkirch || INL || 36 || 35 || 20 || 55 || 48 || 5 || 2 || 3 || 5 || 6
|-
| 2014-2015 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 18 || 6 || 7 || 13 || 16 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || HC Kopřivnice || 2.liga || 35 || 17 || 13 || 30 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Kopřivnice || 2.liga || 34 || 20 || 23 || 43 || 30 || 3 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2017-2018 || HC Kopřivnice || 2.liga || 40 || 22 || 15 || 37 || 48 || 5 || 0 || 3 || 3 || 16
|-
| 2018-2019 || HC Kopřivnice || 2.liga || 30 || 14 || 16 || 30 || 30 || 4 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2019-2020 || HC ISMM Koprivnice || 2.liga || 6 || 3 || 1 || 4 || 4 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

||1996||Championnat d'Europe moins 18 ans || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| Cinquième place

Notes et références 

Naissance en septembre 1978
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HC Slezan Opava
Joueur du HK Poprad
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur du VEU Feldkirch
Naissance en Tchécoslovaquie
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Bílovec